«Скендербе́у» () — албанский профессиональный футбольный клуб из города Корча. Основан 15 апреля 1909 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Скендербеу» общей вместимостью 12 343 зрителей. Клуб назван в честь национального героя Албании Скандербега. Действующий участник Суперлиги, высшего дивизиона чемпионата Албании по футболу.

Самый титулованный футбольный клуб Албании 2010-х годов.

Первая албанская команда, пробившаяся в групповой этап еврокубкового турнира.

История клуба

Первые годы 
Первая команда города Корча была создана 15 апреля 1909 года под названием «Вллазерия» албанским политиком и поэтом Хиле Моси, и является старейшим футбольным клубом в Албании.

В течение 1920-го и 1922-го годов в городе возникли футбольные ассоциации Перпарими и Спорт клуб Корча, в 1923 году Шпреса возникла по инициативе . В 1925 году клубу было присвоено название Скандербег в честь национального героя Албании Скандербега. К этому моменту футбол стал популярен среди горожан, использовавших каждое свободное поле для футбольной игры. Исходя из этого многие городские районы пытались создать собственные маленькие команды. В 1926 году было создано общество Zhgaba, а год спустя появились дворовые команды: Leka i Madh, Pirro, Brekverdhit, Zjarri, Tigri и Diamanti. Невзирая на разнообразие футбольных команд в регионе, основной футбольной силой города Корча оставался «Скандерберг».

С 1930 года и по настоящее время 
Команда впервые приняла участие в албанской Суперлиге в сезоне 1930 года, с которого и ведётся отсчёт турнирной истории клуба. В этот момент весь город поддерживал собственную команду, что помогло «Скендербеу» наряду с другими именитыми клубами Албании, такими как «Влазния» и «Тирана» заработать себе солидную репутацию в албанском первенстве. В сезоне 1930 года команда впервые в истории заняла второе место в чемпионате, обосновавшись вслед за «Тираной»., выиграв свой первый чемпионат лишь в 1933 году, обойдя на 2 очка «Влазнию».

«Скендербеу» неоднократно становился финалистом национального кубка в ,  и  годах, но неизменно уступал в решающих матчах, и в итоге ни разу не смог завоевать трофей. Став победителем  в сезоне 1975/76 и в , клуб снова покинул высшую лигу в 2008 году. Однако уже в  команда вернулась в Суперлигу, и с того момента ни разу не покидала высший дивизион страны.

8 мая 2011 года «Скендербеу», спустя 78 лет от своего последнего успеха в национальном первенстве, выиграли свой второй чемпионский титул в своей истории. Благодаря успешной работе руководства клуба, в частности, усилиями чешского специалиста  и президента клуба Агима Зеко, уже в следующем сезоне команда защитила чемпионское звание, одержав победы в двух заключительных турах. В истории клуба важную роль также сыграли тренеры  и Алеко Пилика, работавшие с первой командой и молодёжным составом.

В 2013 году команда завоевала свой первый Суперкубок Албании, одолев в серии послематчевых пенальти клуб «Лячи».

Начиная с сезона 2010/11 команда в общей сложности шесть раз подряд выигрывала футбольную Суперлигу чемпионата Албании: в сезонах 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 и 2015/16.

В сезоне 2015/16 «Скендербеу» впервые в истории стал участником группового этапа еврокубков, а также первым албанским клубом, пробившимся в групповой этап еврокубкового турнира.

Дисквалификации 
6 июня 2016 года в офис клуба было прислано официальное уведомление от УЕФА, в котором указывалось, что команда отстранена от матчей еврокубков на сезон 2016/17 в связи с подозрениями в нарушениях правил Fair Play и возможным участием клуба в договорных матчах под эгидой УЕФА.

По истечении срока дисквалификации, договорные матчи с участием клуба продолжились в Лиге Европы 2017/18, и 30 марта 2018 года УЕФА отстранил «Скендербеу» уже на 10 лет от участия в еврокубках и наложил штраф 1 миллион евро.

Достижения клуба 
 Суперлига
  Чемпион (7): 1933, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 
  Вице-чемпион (3): 1930, 1934, 1976/77

 Первый дивизион
  Чемпион (1): 1975/76, 2006/07
  Второе место (6): 1978/79, 1981/82, 1985/86, 1994/95, 2004/05, 

 Кубок Албании
  Победитель (1): 2017/18
  Финалист (5): , , , , 2016/17

 Суперкубок Албании
  Победитель (2): 2013, 2014
  Финалист''' (4): 2011, 2012, 2015, 2016

Статистика выступлений с 2006 года

Выступления в еврокубках 
Команда с 30 марта 2018 года отстранена от еврокубков на 10 лет по решению УЕФА.

Текущий состав 

По состоянию на 1 сентября 2018 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccer365.ru

Футбольные клубы Албании